Mubàixxir ibn Sulayman Nàssir-ad-Dawla (Mubashir ibn Sulayman Nassir al-Dawla), emir de la taifa de Mayurqa (Mallorca) (1093-1114)
 Al-Mubàixxir ibn Fàtik (Al-Mubashir al-Fatik), historiador egipci del segle XI
 Mubàixir Bahadur (Mubashir Bahadur), amir turcomongol de Tamerlà (segles XIV i XV)